Résultats détaillés de l’édition 1998 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 31 août au .

Faits marquants 
Pour la première fois depuis 1970, la finale homme du tournoi américain oppose deux joueurs australiens. C'est Patrick Rafter, le tenant du titre, qui prend le dessus sur Mark Philippoussis.

La finale de l'épreuve féminine oppose les deux premières joueuses au classement WTA: la Suissesse Martina Hingis, tenante du titre, et l'Américaine Lindsay Davenport. Celle-ci inscrit pour la première fois son nom au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem en simple.
Patty Schnyder élimine Steffi Graf en huitième de finale, elle avouera que la suissesse a beaucoup de talent et qu'elle a un jeu similaire à celui de Martina Hingis.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1998 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1998
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1998
Tennis en août 1998
Tennis en septembre 1998